USS Albuquerque je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Albuquerque (PF-7) 
 USS Albuquerque (SSN-706)

Albuquerque